Tajvan sziget, a természetföldrajzi név
 Tajvan állam, amelynek önállósága vitatott